Stopka ist der Familienname folgender Personen:

 Czesława Stopka (1937–2021), polnische Skilangläuferin
 Józef Stopka (* 1942), polnischer Biathlet
 Ulrike Stopka (* 1954), deutsche Verkehrswissenschaftlerin und Hochschullehrerin